En Belgique le salaire-poche est le montant que le travailleur perçoit à la fin du mois, ce qui, sur sa fiche de paie, correspond au montant pris sous « net à payer ».

Référence 

Droit du travail en Belgique
Économie du travail